IPGC - Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades é uma instituição brasileira sem fins lucrativos criada em 2013 em Minas Gerais. A instituição é pioneira pelo seu formato e execução. Atua na área de Gestão de Cidades com consultoria e prestação de serviços em cenários prospectivos, administração estratégica, gestão orientada para resultados, transferência de tecnologia, inovação no setor público e em Parcerias Público Privada. O IPGC conta com equipe composta por diversos profissionais de formação multidisciplinar e uma ampla rede de consultores associados. Destaca em seu quadro a grande quantidade de profissionais formados no Campo de Públicas que tem como objetivo o estudo do setor público no Brasil. O Instituto agrega competências que o qualifique para atuar com proficiência, tanto na área técnica como na área política das administrações municipais. A missão da Organização Social é qualificar a gestão das cidades através dos mecanismos de planejamento estratégico e participativo, aliando técnica e política pela eficiência da gestão pública. A instituição possui parcerias com grandes centros de pesquisas e ensino como a Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação João Pinheiro, Fundação Getúlio Vargas.

Histórico 

O Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades surgiu em Divinópolis, no interior de Minas Gerais, como Movimento Popular da Cidade - MovCidade, que tinha por finalidade discutir pautas públicas, foi precedido pela pauta de saúde atuando desde 2008, sendo sua vertente o MovSaúde que elaborou projetos e diagnósticos em relação a temática na região Centro Oeste do Estado.
Após a diversificação das temáticas a gestão do movimento definiu se transformar em uma instituição capaz de prestar serviços, consultorias e realizar parcerias para e com o setor público, a prioridade e foco dado aos municípios brasileiros, se deu pela escassez de mão de obra qualificada e a observação das suas necessidades de uma organização social que se preocupasse em inovar na gestão pública e observasse esse ente federado com um cuidado singular. Assim o IPGC se constituiu e se mudou para Belo Horizonte, a capital mineira.

Parcerias com o setor público 

O IPGC se tornou referência no Brasil por parcerias inovadoras com Estados e Municípios para modelagem de Parcerias Público-Privada (PPP). A inovação se deu depois de observar a dificuldade dos municípios na elaboração e ausência técnica para constituição das PPPs, além da mortalidade dos Procedimentos de Manifestação de Interesse(PMI).
A instituição já realizou projetos junto ao Governo do Piauí, através da Superintendência de Parceria e Concessões(SUPARC)  estruturando projetos de parceria para o Parque Zoobotânico de Teresina, ressocialização, Escola de Tempo Integral e miniusinas de energia solar.
Também realizou a modelagem do projeto de Usina Fotovoltaica para o município de Quixeramobim e implantação da Usina de Reciclagem de Lixo.

Referências 

Organizações sociais (direito administrativo brasileiro)
Administradores de Minas Gerais
Setor energético
Educação no Brasil